

Patronymie 

 Aaron Ryder, un producteur américain de cinéma ;
 Albert Pinkham Ryder (1847–1917), un peintre américain ;
 Alexandre Ryder (1891-1966), un réalisateur et scénariste français ;
 Alfred Ryder (1916-1995), un acteur et metteur en scène américain ;
 Bill Ryder-Jones (1983-), auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Chris Ryder (1980-), joueur de squash anglais ;
 Daniel Ryder (1987-), un joueur de hockey canadien ;
 Donald Ryder Dickey (1887-1932), un ornithologue et mammalogiste américain ;
 Eddie Ryder (1923-1997), un acteur et réalisateur américain ;
 Guy Ryder  (1956-), un syndicaliste britannique ;
 Henry Ryder (1885-1943), un compositeur de musique, chef d'orchestre et professeur de musique français ;
  ;
 James Ryder Randall (1839-1908), un journaliste et un poète américain ;
 Jeanne Ryder (1909-1999), une romancière et traductrice française ;
 Lisa Ryder (1970-), une actrice canadienne ;
 Mal Ryder (1944–), un chanteur britannique naturalisé italien ;
 Mitch Ryder (1945-), un chanteur de soul et de rhythm and blues américain ;
 Michael Ryder (1980-), un joueur de hockey canadien ;
 Rupert Ryder (1835-1916), ministre des Finances fidjien ;
 Serena Ryder (1982-), chanteuse canadienne ;
 Shaun Ryder (1962-), un chanteur et compositeur anglais ;
 Sue Ryder (1923-2000), travaille pendant la Seconde Guerre mondiale pour le service secret britannique Special Operations Executive ;
 Tom Ryder (1985-), un joueur anglais de rugby à XV ;
 William Ryder (1982-), un joueur fidjien de rugby à XV et de rugby à sept ;
 Winona Ryder (1971-), une actrice américaine.

Personnages fictifs 
 Honeychile Ryder, le personnage féminin du roman de James Bond : Docteur No ;
 Ryder, est le nom donné au personnage principal du jeu Mass Effect: Andromeda.

Prénoms

Toponymie 

 Ryder, ville du Dakota du Nord (États-Unis).

Voir aussi 
 Ryder, un groupe de pop britannique qui représenta le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1986

Patronyme anglais